Tafelmacher ist die Bezeichnung für:

 Tafelmacher, ein veralteter Begriff für Kürschner, die sich mit dem Herstellen von Felltafeln und Fellfuttern beschäftigten

Tafelmacher ist der Familienname folgender Person:
 August Tafelmacher (1860–1942), deutscher Pädagoge